Пасо де Лимон има више значења:

 Пасо де Лимон, Колонија Амадо Нерво (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де Лимон (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику